Гегам Арутюнян (; ) — армянский футболист, нападающий.

Клубная карьера 
Во взрослом футболе дебютировал в 2011 году за команду «Улисс», в которой провел три сезона, приняв участие в 37 матчах чемпионата. В 2014 году стал игроком «Гандзасара». В составе клуба из из Капана был одним из главных бомбардиров команды, в которой играл на протяжении семи лет с небольшим перерывом в полгода, сыграв в 136 матчей первенства и отметившись 52 забитыми мячами. В составе команды в 2018 году стал обладателем Кубка Армении. В 2018 году 5 месяцев играл в аренде в казахском клубе «Шахтёр» из Караганды.

В середине 2021 года Арутюнян стал игроком клуба «Ноа».

Достижения

«Гандзасар» 
 Серебряный призёр чемпионата Армении: 2016/17
 Обладатель Кубка Армении: 2017/18

«Ноа» 
 Серебряный призёр чемпионата Армении: 2020/21

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте footballfacts.ru
 Профиль на сайте soccerway.com

Футболисты Армении
Игроки ФК «Улисс»
Игроки ФК «Гандзасар» Капан
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Ноа»
Игроки ФК «Ван» Чаренцаван